Браїлів — селище міського типу, Вінницька область, Жмеринський район
 Браїлів — селище, Вінницька область, Жмеринський район
 Браїлів — лінійна залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці, на дільниці Вінниця — Жмеринка

Див. також 
 Браїлівка